"Falling in Love (Is Hard on the Knees)" — canção da banda Aerosmith
"Falling in Love" (canção de McFly) — de 2009
Falling in Love (1935) — filme de Monty Banks
Falling in Love (1984) — filme com Meryl Streep e Robert De Niro

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música